Ágoston András (1944) vajdasági magyar politikus
 Ágoston András (1947–2022) hegedűművész
 Ágoston András (1957) operatőr